One Good Turn Deserves Another – film del 1909 diretto da Theo Bouwmeester (Theo Frenkel)
 One Good Turn Deserves Another – film del 1911 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France
 One Good Turn Deserves Another – film del 1920 diretto da Burt Gillett, Gregory La Cava e Grim Natwick